Jane Adams puede referirse a:

Jane Adams (escritora) (nacida en 1960).
Jane Adams (actriz) (nacida en 1965).
Jane Addams (1860–1935), socióloga feminista, pacifista y reformadora estadounidense.
Poni Adams (1921-2014), actriz estadounidense Jane "Poni" Adams.